Gempol (Banyusari)
 Gempol (Cirebon)
 Gempol (Jati)
 Gempol (Karanganom)
 Gempol (Karangjati)
 Gempol (Pasuruan)
 Gempol (Pusakanagara)
 Gempol (Rejoso)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing